

Aéronautique / Aéroportage  
 Airborne Concept, une entreprise d’ingéniérie actif dans le domaine des drones, liquidée en 2018.
 Airborne Launch Assist Space Access (ALASA), un projet spatial annulé en 2015.
 Airborne Launch Control System, un système de contrôle de lancement aéroporté.
 Airborne Tactical Advantage Company, une société militaire privée basée en Virginie, États-Unis.
 Airborne Early Warning Squadron 113, système de détection et de commandement aéroporté.

Cinéma 
 Airborne est un film américain réalisé par James Landis sorti en 1962.
 Airborne est un film américain réalisé par Rob S. Bowman sorti en 1993 avec Shane McDermott et Seth Green.
 Airborne est un film canadien réalisé par Julian Grant sorti en 1998 avec Steve Guttenberg et Kim Coates.
 Airborne est un film suédois réalisé par Dominic Burns sorti en 2012 avec Mark Hamill et Julian Glover.

Jeux 
 Airborne Assault, jeu vidéo publié en 2002.
 Airborne Ranger, jeu vidéo publié en 1987.

Musique 
 Airborne est un album de Don Felder.
 Airbourne est un groupe de musique australien.

Sport 
 Airborne Park Speedway, un circuit de course automobile dans l’état de New York, États-Unis.

Voir aussi 
 Parachutisme militaire